Synlestidae är en familj av trollsländor. Synlestidae ingår i överfamiljen Lestoidea, ordningen trollsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Synlestidae 37 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Synlestidae